Miejscowości w Polsce:
 Drozdowice Małe
 Drozdowice Wielkie

Miejscowości na Ukrainie
 Drozdowice – wieś na Ukrainie w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego
 Drozdowice – wieś na Ukrainie w rejonie gródeckim obwodu lwowskiego